Дембо — еврейская фамилия.

Известные носители 
 Дембо, Александр Григорьевич (1908—1995) — российский и израильский терапевт, один из основоположников спортивной кардиологии, доктор медицинских наук, сын Г. И. Дембо.
 
 Дембо, Григорий Исаакович (1872—1939) — советский гигиенист-эпидемиолог, профессор, сын И. А. Дембо.
 Дембо, Елена Владимировна (род. 1983) — греческая шахматистка, дочь В. Б. Дембо.
 Дембо, Исаак Аронович (Александрович, 1848—1906) — русский медик, физиолог и гигиенист.
 Дембо, Ицик (Исаак) Вульфович (1863—1889) — русский революционер-народоволец.
 Дембо, Лев Исаакович (1887—1957) — советский учёный-правовед, доктор юридических наук, профессор, сын И. А. Дембо.
 Дембо, Ришар (1948—2004) — французский режиссёр и сценарист.
 Дембо, Тамара Вульфовна (Васильевна, 1902—1993) — немецко-американский психолог российского происхождения, внучка И. А. Дембо.
 Дембо, Теодор Максович (1910—1959) — советский учёный-геолог и петрограф.